«Вердер» () — немецкий женский футбольный клуб из Бремена, часть системы футбольного клуба «Вердер», выступающей с сезона 2009/10 во второй Бундеслиге «Север».

История 
Текущая женская команда Бременского «Вердера» была основана 9 февраля 2007 года. В начале 1970-х в «Вердере» существовал отдел женской команды, который в 1974 году приняла участие в финальном раунде чемпионата Германии, однако позже команда была расформирована по причине нехватки места на базе основной команды. Впоследствии клуб неоднократно отказывался от идеи восстановления женского отдела по вышеуказанной причине, но в 2006 году футбольная ассоциация Бремена приняла решение о необходимости развития женского футбола в городе и федеральной земле Нижняя Саксония .

В 2007 году женский клуб «Вердер» был включён в Бремен-Лигу. Одновременно с ним была создана и женская молодёжная команда. Обе они были сформированы из сильнейших представительниц бременского футбола. Ответственной за женский футбольный отдел была назначена Бирте Брюггеманн. Тренером был назначен Франк Шваленберг, к тому моменту выигрывавший с «Франкфуртом» женскую Бундеслигу. На тот момент команды базировались на территории Бременского университета. За несколько лет (с 2007 по 2010) «Вердер» сумел подняться из Вербандеслиги во вторую Бундеслигу «Север».

За место в команде боролись около 300 спортсменок, и 8 мая 2007 года взрослая и молодёжная команды были представлены прессе. В итоговом составе среди прочих оказались Бритта и Лара Мёльманн и Эва-Марлен Вотава – дочери бывших игроков «Вердера» Бенно Мёльманна и Мирослава Вотавы, соответственно. В первом сезоне своего существования команда не потерпев ни одного поражения, не пропустив ни одного мяча и забив в 20 матчах 162 гола вышла из Бремен-Лиги в северную Регионаллигу. В стыковых матчах она прошла команды «Ниндорфер» (Гамбург) (со счётом 2:1) и «Ратцебургер» (1:1), поскольку в последней игре кругового турнира «Ратцебургер» обыграл «Ниндорфер».

В сезоне 2008/09 Регионаллиги «Вердер» боролся за верхнюю строчку турнирной таблицы с клубом «Клоппенбург» и выиграл у последнего одно очко по итогам чемпионата. В этом же сезоне состоялся дебют команды в Кубке Германии. В первом раунде «Вердер» обыграл клуб «Блау-Вайсс» (Хоэн-Нойендорф) 2:1, но уступил во втором раунде  «Дуйсбургу 2001» со счётом 1:10.

В сезоне 2009/10 «Вердер» стартовал во второй Бундеслиге «Север», в которой с 2010 по 2013 годы занимал пятые места. В сезоне 2013/14 женский состав «Вердера» стал третьим.

С сезона 2008/2009 начала своё существование и вторая женская команда. По примеру мужской она создана для развития молодёжи и выступает на начало сезона 2014/15 в северной Регионаллиге.

Текущий состав

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы по алфавиту
Футбольные клубы, основанные в 2007 году
Женские футбольные клубы Германии
ФК «Вердер»